Leptoria är ett släkte av koralldjur. Leptoria ingår i familjen Faviidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stenkoraller
Leptoria